Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Márton Fucsovics (qualificato)
  Jérémy Chardy (qualificato)
  Cameron Norrie (qualificato)
  Marcos Giron (qualificato)

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno) 
  Norbert Gombos (secondo turno) 
  Andreas Seppi (secondo turno) 
  Antoine Hoang (secondo turno)

Qualificati 

  Márton Fucsovics
  Jérémy Chardy

  Cameron Norrie 
  Marcos Giron

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2021